Taboo bezeichnet:

 ein polynesisches Kulturkonzept, siehe Tapu
 Taboo (Rapper) (* 1975), US-amerikanischer Rapper
 Taboo (Pornofilm), US-amerikanischer Pornofilm (1980)
 Taboo – Das Spiel zum Tod, US-amerikanischer Horrorfilm (2002)
 Taboo (Fernsehserie), britische Dramaserie (seit 2017)

Siehe auch:
 Tabu (Begriffsklärung)